Martina (naam), een meisjesnaam die afgeleid is van de voornaam Martinus.
Martina (Byzantijns keizerin), vrouw van de Byzantijnse keizer Herakleios
Martina, pseudoniem van zangeres Jannie Stalknecht (1928-2017)
Martina (motorfietsmerk), een historisch Italiaans motorfietsmerk.
La Martina, een mannenmodemerk.
Churandy Martina, een sprinter uit de Nederlandse Antillen.
Don Martina, politicus en premier van de Nederlandse Antillen; zijn zoon:
Steven Martina, politicus uit Curaçao
Javier Martina, een voetballer van AFC Ajax
Cuco Martina, een voetballer van Everton, momenteel verhuurd aan Feyenoord
Roy Martina, arts en schrijver van alternatieve geneeswijzen